Ахи́я ( — «брат Господа») — имя нескольких персонажей Ветхого Завета:

 Ахия, сын Ахитува — первосвященник, принёсший в стан Саула Ковчег Завета и этим способствовавший победе над филистимлянами.
 Ахия — пророк времён царя Соломона.
 Ахия — левит, которого царь Давид поставил над сокровищами Иерусалимского Храма.

Ссылки